
Lac se poate referi la:

 Lac, întindere mare de apă

Localități din România 
Lacu, Buzău		
Lacu, Cluj

Localități din România cu nume compuse 
Lacu Babei, Vaslui		
Lacu Rezii, Brăila
Lacu Roșu, Harghita	
Lacu Sărat, Bihor				
Lacu Sărat, Brăila
Lacu Sinaia, Buzău	
Lacu Turcului, Prahova
Lacu cu Anini, Buzău	
Lacu lui Baban, Vrancea

 Râul Lacu Negru

Lacuri 
 Râul Lacuri, curs de apă, afluent al râului Galbena
 Statul Lacuri, una dintre cele 25 unități administrativ-teritoriale de gradul I ale Sudanului
 Mănăstirea Lacuri, mănăstire ortodoxă din Deleni, județul Iași

Lacurile 
 Lacurile, Argeș
 Lacurile, Buzău